Рауль I де Гуи (, ; ум. ) — граф Вексена, Амьена и Валуа, родоначальник Вексенского дома.

Происхождение 
Происхождение Рауля представляет собой до конца не разрешенную генеалогическую проблему. В источниках упоминается, что его матерью была Эльвис, которая вторым браком вышла замуж за Роже I, графа Лана (Лаона). Её долгое время отождествляли с Эльвис Фриульской, дочерью маркграфа Фриуля Эбергарда и Гизелы, дочери императора Людовика I Благочестивого. Согласно «Хронике» Альберика де Труа-Фонтене, Эльвис Фриульская вышла замуж за Хукбальда ле Гуи, графа Остревана и Санлиса. Сыном от этого брака и считался Рауль I. Однако идентификация Эльвис, матери Рауля, и Эльвис Фриульской имеет серьёзные хронологические проблемы.

Для разрешения хронологических проблем историком Кристианом Сеттипани была предложена другая реконструкция происхождения матери Рауля. По его мнению, Эльвис была дочерью Хукбальда де Гуи и Эльвис Фриульской, а отцом Рауля мог быть граф Лана Готье. Это предположение могло бы объяснить, почему Лан после казни Готье перешёл к Роже, а также появление имени Готье среди потомков Рауля.

Биография 
Рауль благодаря браку унаследовал графства Амьен, Вексен и Валуа. По мнению историка Эдуарда де Сен-Фаля, эти графства объединил граф Эрменфруа, но с этим не согласен Пьер Боден, по мнению которого Амьен, Вексен и Валуа впервые объединил именно Рауль. Также Рауль владел Остреваном, который передал для управления своему отчиму, графу Лана Роже I.

Владения Рауля, как и многие другие французские земли в это время, страдали от набегов норманнов. Вероятно, что Рауль участвовал в отражении их нападений. По сообщению Флодоарда, в 925 году Гуго Великий после одного из таких набегов заключил с норманнами соглашение. Среди сопровождавших Гуго лиц упомянут и Рауль. 

По сообщению Флодоарда, Рауль I умер в 926 году. Амьен, Вексен и Валуа унаследовал его сын, Рауль II.

Рауль является одним из действующих лиц жесты «Рауль де Камбре». В ней он выведен под именем Рауль Тайлефер (Железная Рука), отца главного героя жесты. Однако данное произведение не может претендовать на историческую достоверность.

Брак и дети 
В хронике Альберика де Труа-Фонтене Рауль II, сын Рауля I, назван племянником () короля Франции Людовика IV Заморского. На основании этого было сделано предположение, что женой Рауля I была одна из дочерей короля Карла III Простоватого. При этом жеста «Рауль де Камбре» называет женой Рауля I «Aalais» (Аэлис, ), дочь Карла III Простоватого, которую можно идентифицировать с Аделаидой, дочерью Карла и Фредеруны. Однако существуют хронологические проблемы, из-за которых подобный брак был маловероятен: дочери Карла III Простоватого могли родиться в 908—917 годах, а Рауль II погиб в 943 году, будучи достаточно взрослым. Возможно, что источник, которым пользовался Альберик де Труа-Фонтене, не совсем точно передал родство Рауля II и Людовика IV. Они оба были потомками императора Людовика I Благочестивого и nepos могло означать именно такое родство.

Кроме того, в исторических источниках женой Рауля I названа Хильдегарда, которая, вероятно, была дочерью графа Эрменфруа. Благодаря этому браку Рауль унаследовал Амьен, Вексен и Валуа.

Достоверно известно, Рауль I имел как минимум одного сына:
 Рауль II (ум. 944), граф Амьена, Вексена и Валуа

Также сыном Рауля I мог быть Готье I (до 920/925 — после 992), граф Вексена, Амьена и Валуа. Долгое время он считался сыном Рауля II от брака с Лиегардой, однако, согласно современным исследованиям, Лиегарда детей от Рауля не имела. В результате Эдуард де Сен-Фаль предположил, что вероятнее всего Готье был не сыном, а братом Рауля II и, следовательно, сыном Рауля I. Данная версия принята и в «Europäische Stammtafeln».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Вексенский дом
Правители Европы X века
Графы Амьена
Графы Вексена
Графы Валуа
Графы Остревана